L'édition 2021 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du 15 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. Leylah Fernandez remporte le tournoi en simple, Caroline Dolehide et Asia Muhammad celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Biélorusse Victoria Azarenka, de l'Américaine Cori Gauff, de la Slovène Polona Hercog, de la Tunisienne Ons Jabeur, de la Britannique Johanna Konta, de la Polonaise Magda Linette et de l'Australienne Ajla Tomljanović. Elles sont respectivement Jasmine Paolini, Varvara Gracheva, Nina Stojanović, Anna Karolína Schmiedlová, Tamara Zidanšek, Martina Trevisan et Zhu Lin.

En double, on note le forfait des paires Kalinskaya/Kužmová et Bouzková/Sorribes Tormo. Elles sont respectivement remplacées par la paire composée de Greet Minnen et Ingrid Neel, et de Paula Kania-Choduń et Katarzyna Piter.

Lauréates 
En simple, la Canadienne Leylah Fernandez remporte son premier titre WTA en disposant en finale de la Suissesse et qualifiée Viktorija Golubic.

En double, les têtes de série  Caroline Dolehide et Asia Muhammad remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant en finale face à Heather Watson et Zheng Saisai. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Monterrey
Sport au Mexique en 2021
Tennis en mars 2021